Общий медальный зачёт Паралимпийских игр — неофициальный подсчет общего количества медалей, завоеванных тем или иным Национальным паралимпийским комитетом на паралимпийских играх.

Международный паралимпийский комитет (МПК) сам по себе не публикует суммарные таблицы медальных зачетов за все Паралимпиады, а только таблицы в рамках одних игр. Данная таблица была составлена путём суммирования таблиц из базы данных МПК.

Данные в таблице приведены с учетом результатов завершившихся Зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

Таблица стран, завоёвывавших медали на Паралимпийских играх

Таблица стран, не завоёвывавших медали на Паралимпийских играх

Таблица стран, не завоёвывавших медали только на летних или зимних Паралимпийских играх

См. также 
 Общий медальный зачёт Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 База данных Международного паралимпийского комитета 
 All-Time Medal-Tally (Summer Paralympics) as of Beijing 2008
 All-Time Medal-Tally (Winter Paralympics) after Vancouver 2010 Winter Paralympic Games